Hadrava může být:

obec
 Hadrava - část obce Chudenín v okrese Klatovy

příjmení
 Jan Hadrava (* 1955) - český politik
 Jan Hadrava (* 1991) - český volejbalista
 Petr Hadrava (* 1951) - český astrofyzik
 Vladimír Hadrava (* 1944) - český fotbalový brankář
 Rudolf Hadrava - architekt, interiéry hotelu Olympik v Praze

podobné
 Hadr – odpadní textilie
 Hadraba - více jmen

Česká příjmení